Сан-Педру-ду-Игуасу ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Запад штата Парана. Входит в экономико-статистический  микрорегион Толеду. Население составляет 6277 человек на 2006 год. Занимает площадь 308,328 км². Плотность населения — 20,4 чел./км².

История 
Город основан 8 ноября 1970 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 95.121.189,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 14.121,32 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,732 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Парана